Вентальо (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Эмпорда. Занимает площадь 25,1 км². Население — 792 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Ventalló
 Instituto de Estadística de Cataluña

Муниципалитеты Жироны